Recinos ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Díaz Recinos (1875–1964), nicaraguanischer Politiker, Präsident
 Adrián Recinos (1886–1962), guatemaltekischer Historiker und Diplomat
 Ángel Antonio Recinos Lemus (* 1963), guatemaltekischer Geistlicher, Bischof von Zacapa